Kunstenaars Ontmoetings Plaats (KOP) is een stichting in Breda die zich als ‘kickstarter voor kunst- en designtalent’ richt op begeleidingsprogramma’s bij eigen kunstprojecten én als coproducent. Deze trajecten bestaan uit coaching, masterclasses, fieldtrips en presentaties voor startende kunstenaars. Het programma draagt bij aan de ontwikkeling van jonge Nederlandse (en incidenteel buitenlandse) kunstenaars en designers. KOP is hiermee een springplank voor professioneel talent naar landelijke presentatie-instellingen, regionale evenementen, betalende opdrachtgevers en (kopers)publiek. De organisatie werkt doelbewust sector overschrijdend en multidisciplinair. 

Daarnaast programmeert KOP afwisselend met stichting IDFX exposities in een gedeelde expositieruimte aan de Veilingkade 8 in Breda en verkoopt werk van jonge makers in de KOPshop.

De stichting werd opgericht in 2004 door alumni van St.Joost School of Art & Design in Breda.

Externe links
 KOP

Cultuur in Breda